Willow Point ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Willow Point (British Columbia), im Regional District of Central Kootenay

in den Vereinigten Staaten:
 Willow Point (Kalifornien), im Yolo County
 Willow Point (Nevada), untergegangener Ort im Humboldt County (Nevada)
 Willow Point (New York), im Broome County
 Willow Point (Texas), im Wise County (Texas)
 Willow Point (Vermont), im Addison County